55. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa białostockiego
13. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa łomżyńskiego i suwalskiego
Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego prowadzone są przez okręgowe związki piłki nożnej: białostocki, łomżyński i suwalski.

Mistrzostwo okręgu :
- białostockiego i suwalskiego zdobyła Gwardia Białystok 
- łomżyńskiego, ostrołęckiego i ciechanowskiego zdobyła Narew Ostrołęka.
Puchar Polski okręgu:
- białostockiego zdobyła Pogoń Łapy
- łomżyńskiego zdobył ŁKS Łomża
- suwalskiego zdobyły Wigry Suwałki.

Drużyny z województwa białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:
 1 Liga - Jagiellonia Białystok
 2 Liga - brak
 3 Liga - Wigry Suwałki, Wigry Suwałki, Pogoń Łapy, ŁKS Łomża, Śniardwy Orzysz - (wycofały się z roogrywek, wyniki anulowano)

Klasa Okręgowa - IV poziom rozgrywkowy 
Grupa białostocko-suwalska

 Rezerwy Mazura zrezygnowały z występów w klasie okręgowej, w następnym sezonie wystąpią w klasie A.
 Po sezonie z rozgrywek wycofały się rezerwy Wigier Suwałki.

Grupa łomżyńsko-ostrołęcko-ciechanowska

 W nawiasach zwycięstwa za 3pkt. i porażki za -1pkt.
 Po sezonie reorganizacja ligi, utworzono wspólną klasę okręgową białostocko-łomżyńsko-suwalską, do której zostały przesunięte drużyny z okręgu łomżyńskiego.
 Po sezonie z rozgrywek wycofał się Orzeł Kolno.

Baraże do III ligi
Rozgrywano systemem pucharowym, zwycięzca zapewnia sobie awans do III ligi.
 Gwardia Białystok : AZS Biała Podlaska 0:1; AZS : Gwardia 0:1 (7:8)karne, awans Gwardii.
 Gwardia Białystok : Narew Ostrołęka 3:0; Narew : Gwardia 1:1, awans Gwardia.
 Finał - Gwardia Białystok : Czarni Jasło 2:1; Czarni : Gwardia 1:1, awans Gwardia.

Klasa A - V poziom rozgrywkowy 
Grupa białostocka

 Po sezonie z rozgrywek wycofał się Kolejarz Czeremcha.

Grupa łomżyńska

 Po sezonie wycofały się z rozgrywek Komunalni Grajewo i Sokół Sokoły.

Grupa suwalska

Klasa B - VI poziom rozgrywkowy 
Białostocka - gr.I

 Po sezonie z rozgrywek wycofały się drużyny: Eurocentr Suchowola, Kora Korycin, Relax Uhowo, Czarni Gródek.

Białostocka - gr.II

 Po sezonie z rozgrywek wycofał się LZS Koszele.

Suwalska - gr.I

 Tabela po I rundzie, awansował Mazur Wydminy.
 po sezonie wycofały się SHR Pisanica i Rospuda Bakałarzewo.

Suwalska - gr.II

 Tabela po I rundzie, awansował Piast Rakowo Małe.
 po sezonie wycofała się Stal Ruda

Puchar Polski – rozgrywki okręgowe 
 BOZPN – Pogoń Łapy : Gwardia Białystok 2:1
 ŁOZPN – ŁKS Łomża : Grom Czerwony Bór 1:0
 SOZPN – Wigry Suwałki : Mazur Ełk 1:0

Bibliografia 
 
 Piłka nożna na ziemi łomżyńskiej w latach 1919-1997, Henryk Pestka.
 Gazeta Współczesna nr.275/1988r. - tabele klasy B po I rundzie.
 Gazeta Współczesna nr.163/1989r. - tabele klasy A, B.
 
 
 Praca dyplomowa "Historia sekcji piłki nożnej Promienia Mońki", Wojciech Smółko.
 Rozwój i działalność sekcji piłki nożnej w klubie sportowym Rudnia Zabłudów, Jarosław Leończuk.

Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa podlaskiego
1988 w polskim sporcie
1988 w piłce nożnej
1989 w polskim sporcie
1989 w piłce nożnej